Мате́о () — испанское имя собственное.

Имя 
 Матео Алеман — испанский писатель.
 Матео де ла Мата — испанский колониальный чиновник, президент королевской аудиенции в Кито, временно исполнял обязанности вице-короля Перу.
 Матео Ковачич — хорватский футболист.
 Матео Мусаккио — аргентинский футболист.
 Матео Павлович — хорватский футболист.
 Матео Хиль — испанский сценарист и кинорежиссёр.

Фамилия 
 Матео, Авраам (род. 1998) — испанский певец и актёр.
 Матео, Кике (род. 1979) — испанский футболист. 
 Матео, Рамон (род. 1958) — доминиканский шахматист.
 Матео, Хорхе (род. 1995) — доминиканский бейсболист.

Топонимы 
 Вега-де-Сан-Матео
 Сан-Матео-Атенко
 Сан-Матео-де-Гальего
 Сан-Матео (кантон)
 Сан-Матео (Калифорния)
 Сан-Матео (Кастельон)
 Сан-Матео (округ, Калифорния)
 Сан-Матео (Кастельон)

Другие значения 
 Матео (Маленький король) — оперетта венгерского композитора Имре Кальмана

Мужские имена